L'édition 2018 du tournoi de tennis de Winston-Salem se déroule du 19 au  sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Le tournoi fait partie de l'US Open Series. Daniil Medvedev remporte l'épreuve en simple, Jean-Julien Rojer et Horia Tecău celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Américain Jared Donaldson, du Belge David Goffin, du Bosnien Damir Džumhur, des Espagnols Feliciano López et Fernando Verdasco, du Kazakh Mikhail Kukushkin et de l'Ukrainien Alexandr Dolgopolov. Ils sont respectivement remplacés par Franko Škugor, Guido Andreozzi, Dominik Köpfer, Márcos Baghdatís, Jaume Munar, Laslo Djere, et Guido Pella. Blessé au dos, Gilles Simon déclare également forfait avant son entrée en lice mais n'est pas remplacé.

Lauréats 
Daniil Medvedev remporte le  titre de sa carrière en simple en écartant en finale Steve Johnson. Il s'agit de son  sacre de la saison après celui de Sydney en janvier.

En double, Jean-Julien Rojer et Horia Tecău décrochent leur  titre ensemble, le  de la saison après celui de Dubaï, en s'imposant face à James Cerretani et Leander Paes. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans leur discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Winston-Salem
 Saison 2018 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2018
Winston-Salem
Tennis aux États-Unis en 2018
Tennis en août 2018
Sport aux États-Unis en août 2018